Sirri – frazione del comune di Carbonia
 Sirri – isola del Golfo Persico
 Sirri – antroponimo